Comitatul Bay, conform originalului Bay County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Bay, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Bay, statul  -- (Categorie și format)

Alte articole similare 

 Bay (dezambiguizare)
 Bayou (dezambiguizare)
 Bayer (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii